Bătălia de la Marienburg se poate referi la următoarele: 

 Bătălia de la Marienburg (1410)
 Bătălia de la Marienburg (1422)
 Bătălia de la Marienburg (1454)